nova-aurorense – abitanti di Nova Aurora (Goiás)
nova-aurorense – abitanti di Nova Aurora (Paraná)